Skrót FH może oznaczać:
 FH Hafnarfjördur
 Fachhochschule
 kod IATA: Futura International Airways
 McDonnell FH Phantom
 Macromedia FreeHand
 Forza Horizon